

Persone
 Pierre de Launay (1500 c. – 1566) – giurista, viaggiatore e umanista francese
 Bernard-René Jourdan de Launay (1740-1789) – nobile francese
 Claudio Gabriele de Launay (1789-1850) – politico e patriota italiano
 Edoardo de Launay (1820-1892) – diplomatico italiano
 Emmanuel Henri Louis Alexandre de Launay (1753-1812) – politico francese
 Jean Aulay de Launay (1765-1841) – militare e generale francese
 Louis de Launay (1860) – geologo francese
 Marc de Launay (1949) – filosofo e traduttore tedesco
 Marguerite-Jeanne Cordier de Launay (1684-1750) – scrittrice e memorialista francese

Altro
 Governo de Launay – ministero costituzionale del Regno di Sardegna